Ostergau bezeichnet

 Ostergau LU
 Naturschutzgebiet Ostergau, Naturschutzgebiet im Schweizer Kanton Luzern
 Ostergau (Friesland)
 Ostergau (Thüringen)